Orde van de Halve Maan (Turkije), ingesteld in 1799
 Orde van de Halve Maan (Napels), ingesteld in 1268